Challenge Cup (niem. Challenge-Cup) – jeden z najstarszych europejskich turniejów towarzyskich w piłce nożnej w Europie pomiędzy klubami Austro-Węgierskiej Monarchii Habsburgów
 Puchar Challenge siatkarek (ang. Challenge Cup Women) – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce siatkowej kobiet (trzeci w hierarchii ważności)
 Puchar Challenge siatkarzy (ang. Challenge Cup Men) – jeden z trzech europejskich pucharów w piłce siatkowej mężczyzn (trzeci w hierarchii ważności)
 Puchar Challenge EFAF (ang. EFAF Challenge Cup) – jeden z trzech europejskich pucharów w futbolu amerykańskim mężczyzn (trzeci w hierarchii ważności)